Нойштадт () — місто в Німеччині, розташоване в землі Бранденбург. Входить до складу району Східний Прігніц-Руппін. Адміністративний центр об'єднання громад Нойштадт (Доссе).

Площа — 75,43 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Міста Бранденбургу
засновані в Європі 1407